Ха́нель (Hanel) — фамилия. Известные носители:

 Ханель, Биргитте (род. 1954) — датская гребчиха.
 Ханель, Рудольф (род. 1897) — австрийский футболист, нападающий.